Nakamura se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Kazunori Nakamura
 Norio Nakamura
 Osami Nakamura